Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Griekse deelgebieden. Griekenland bestaat uit dertien regio's, die zijn onderverdeeld in 51 departementen. Daarnaast is er Athos, dat als autonome monnikenstaat direct onder de Grieks-orthodoxe Kerk valt.

Vlaggen van regio's

Vlaggen van departementen

Vlaggen van afhankelijke gebieden

Zie ook
 Regio's van Griekenland

Griekenland
 
 Lijst
Vlaggen